Le mot contrôle (abréviation : ) peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification, de maîtrise ou de surveillance.

Industrie, produits et entreprises 
 Contrôle (industrie), une vérification de la conformité d'un produit dans l'industrie, voir aussi contrôle qualité.
 Contrôle non destructif (CND), une série de techniques industrielles permettant de vérifier un matériau sans le détruire.

Horlogerie 
 Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC) est une association à but non lucratif créée en 1973 œuvrant au service de l’horlogerie suisse.

Informatique 
  ou , un élément de base d'une interface graphique en informatique.
 Contrôle parental, un logiciel qui permet aux parents de restreindre l'accès à internet de leurs enfants.
 Contrôle (touche) ou ctrl, une touche sur le clavier d'un ordinateur.

Management 
 Contrôle de gestion, une fonction qui, par l'exploitation du système d'information, vise à contrôler, mesurer et analyser l'activité d'une organisation (entreprise à but lucratif ou association).

Finance 
 Contrôle des marchés financiers, une technique visant au bon fonctionnement des bourses et autres activités financières.

Transports

Automobile 
 Contrôle technique, un examen ayant pour but de vérifier l'état d'un véhicule dans le milieu automobile.

Aérien 
 Contrôle du trafic aérien, un ensemble de services rendus aux aéronefs afin d'aider à l'exécution sûre, rapide et efficace des vols.
 Contrôle d'approche, une technique ayant pour but d'assurer les services de la circulation aérienne dans les espaces voisins des aérodromes.

Scolaire 
 Contrôle, un examen ayant pour but d'évaluer les connaissances des élèves dans le domaine scolaire, appelé aussi évaluation.

Régalien

Judiciaire 
 
 en droit français, c'est le contrôle exercé par la justice sur un présumé coupable.
 en droit québécois, c'est le pouvoir qu'exerce la Cour supérieure du Québec en matière de contrôle de la légalité des décisions des tribunaux inférieurs.
 Contrôle des armes à feu.

Policier 
 Contrôle des foules, lors des émeutes.

Médecine et psychologie

Médical 
 Contrôle, en épidémiologie et maladies infectieuses, ensemble des moyens pour éviter l'apparition de nouveaux cas.

Psychologique 
La  est une branche de la psychologie issue des théories sur le stress.

Psychanalytique 
 En psychanalyse, un contrôle ou une supervision, est une pratique selon laquelle un psychanalyste s'adresse à un autre au sujet d'une ou plusieurs analyses dont il a la responsabilité.

Jeux

Football 
 Contrôle (football), un geste technique de football qui consiste à contrôler le ballon.

Bridge 
 Contrôle, un terme du jeu de bridge.

Cinéma 
 Contrôle (Il Giorno prima), un film de 1987 de Giuliano Montaldo produit par Denis Héroux avec Ben Gazzara (Mike Zella) et Jean Benguigui.

Dimensions de la notion de contrôle 
 Contrôle (« avoir le contrôle de », « prendre le contrôle sur », etc.), connaissance et maîtrise de quelqu'un (y compris soi-même), sur le plan physique ou psychique, ou de quelque chose.

Le contrôle est une aptitude à diriger ou supprimer le changement. Elle a principalement trois dimensions :
 Une dimension informative : s'informer de l'état du système ou d'un élément du système pour vérifier s'il correspond à certains critères voulus
 Le contrôle « négatif » : empêcher de se produire les possibilités ne correspondant pas au but voulu, voire les méthodes voulues
 Le contrôle « positif » : favoriser, promouvoir les possibilités voulues (Voir aussi Loi de contrôle, concept formalisé par William Warren)

Le contrôle vise à réduire l'incertitude sur un système ou un élément d'un système. Il peut être une réaction à la peur ou à l'angoisse.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 Contrôle-commande
 

fa:هدایت (ابهام‌زدایی)